Osoby o tym nazwisku:
 Jan Paściak – polski chemik
 Józef Paściak – rzymskokatolicki duchowny